de Chuan Yang sorti en 1985.
  d'Eb Lottimer sorti en 1995.
  de Lloyd A. Simandl sorti en 2006.